Al-Hisn – miejscowość w Jordanii
 Al-Hisn – miejscowość w Syrii